Кетапанг — топоним.

 Кетапанг — город в Индонезии.
 Кетапанг (округ) — округ в Индонезии.